Die 112. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  112. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  112. Division (Volksrepublik China)
  112. Division (Japanisches Kaiserreich)
  112. Garde-Schützendivision (Sowjetunion)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern